Quenten Martinus, né le  à Willemstad, est un footballeur international curacien, possédant également la nationalité néerlandaise. Il évolue au poste d'ailier à Kyoto Sanga.

Carrière

En club 

Quenten Martinus quitte le FC Botoșani pour le club japonais du Yokohama F·Marinos en .

En sélection 

Quenten Martinus évolue avec les sélections de jeunes néerlandaises, dans la catégorie des moins de 18 ans.

Il honore sa première sélection internationale avec l'équipe de Curaçao le  lors d'un match contre Cuba.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1991
Naissance à Willemstad (Curaçao)
Footballeur international curacien
Joueur du SC Heerenveen
Joueur du Sparta Rotterdam
Joueur du Ferencváros TC (football)
Joueur du FC Emmen
Joueur des Yokohama F. Marinos
Joueur des Urawa Red Diamonds
Joueur du Vegalta Sendai